Case Benedetti ima više značenja:
 Case Benedetti, Ancona
 Case Benedetti, Pistoia